Rya kyrka kan syfta på:

Rya kyrka, Örkelljunga – en kyrkobyggnad i Ekets samhälle i Örkelljunga kommun
Rya kyrka, Frillesås – i Frillesås samhälle i Kungsbacka kommun